Die Abkürzung CHF steht für:
 , englisch für kongestive Herzinsuffizienz, siehe Herzinsuffizienz
 Cumhuriyet Halk Fırkası, eine türkische Partei
 , englisch für kryptographische Hashfunktion
 Schweizer Franken, den Währungscode nach ISO 4217

ChF steht für
 Chancellerie fédérale, die Schweizerische Bundeskanzlei

Siehe auch:

Abkürzung